

Кінберг — громада, федеральна земля Баварія

Кінберг — громада в кантоні Золотурн